3-й конгресс Центральногерманского шахматного союза состоялся в Лейпциге в июле 1877 года.

Это был один из последних конгрессов региональных шахматных союзов перед их объединением в 1879 году в Германский шахматный союз.

В турнире участвовали все звезды тогдашних немецких шахмат: А. Андерсен, И. Цукерторт, братья Паульсены и др., а также варшавский мастер Ш. А. Винавер. Основная борьба развернулась между Андерсеном, Цукертортом, младшим Паульсеном и Винавером. В итоге победу в турнире одержал Л. Паульсен, на пол-очка от него отстали Андерсен и Цукерторт, еще на очко — Винавер. Между Андерсеном и Цукертортом была проведена дополнительная партия за 2-й приз. Победу одержал Андерсен. Это был последний успех в карьере великого немецкого шахматиста.

Турнирная таблица

Литература 
 Der schachkongress zu Leipzig im juli, 1877, Эмиль Шаллоп

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Лейпциге
Шахматные турниры в Германии
1877 год в шахматах